Ascovaginospora är ett släkte av svampar. Ascovaginospora ingår i familjen Hyponectriaceae, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Ascovaginospora